

Musica 
Man's World – album del 1996 dei Mountain
Man's World – singolo del 2020 di Marina